Ел Коралон има више значења:

 Ел Коралон (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Коралон (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Коралон (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Коралон (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Коралон (Моролеон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Коралон, Дијаманте, Гасолинера (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Коралон (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Коралон (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Коралон (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Коралон (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику